Gestreepte sterkeelkolibrie
 Langsnavelsterkeelkolibrie
 Roodvlaksterkeelkolibrie